Caloxiphus är ett släkte av insekter. Caloxiphus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Caloxiphus